US Open 1995 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 1995 (tennis, mannen)
 US Open 1995 (tennis, vrouwen)
 US Open 1995 (tennis, mannendubbel)
 US Open 1995 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 1995 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 1995 (golf) - een golftoernooi